Kanton Moncontou může znamenat:

 Kanton Moncontour (Côtes-d'Armor) – francouzský kanton v departementu Côtes-d'Armor v regionu Bretaň
 Kanton Moncontour (Vienne) – francouzský kanton v departementu Vienne v regionu Poitou-Charentes